Buffalo Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Springs (New Mexico)
 Buffalo Springs (North Dakota)
 Buffalo Springs (Pennsylvania)
 Buffalo Springs (Tennessee)
 Buffalo Springs (Clay County), Clay County, Texas
 Buffalo Springs (Comal County), Comal County, Texas
 Buffalo Springs (Dallam County), Dallam County, Texas
 Buffalo Springs (Mecklenburg County, Virginia)
 Buffalo Springs (Nelson County, Virginia)

Siehe auch:
 Buffalo-Springs-Nationalreservat, Naturschutzgebiet in Kenia